

Біле Озеро — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Біле Озеро — село, Гафурійський район, Башкортостан
 Біле Озеро — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Біле Озеро — присілок, Яльчицький район, Чувашія